Yell peut désigner :
 Yell, une île des Shetland en Écosse ;
 le comté de Yell dans l'Arkansas ;